est une expression anglo-saxonne qui peut faire référence à :

 , film d'Arvid E. Gillstrom sorti en 1917 ;
 , film de Larry Semon sorti en 1920.

Voir aussi